Leeuwerik (Frans: alouette), een vogel
Alouette 1, Canadese kunstmaan
Alouette 2, Canadese kunstmaan
Alouette (lied), een Frans-Canadees kinderliedje
Alouette (motorfiets), een Canadees motorfietsmerk Recreational Products Ltd
Alouette (trein), een passagierstrein van de Canadese maatschappij Boston & Maine Railroad, die reed tussen Boston en Montréal 
Aérospatiale Alouette II, een type helikopter
Aérospatiale Alouette III, eveneens een type helikopter
Aluminerie Alouette, een aluminiumsmelter in Quebec